Жана-Аул ( — новое село) — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай России. Центр Казахского сельского поселения. Расположено на Чуйском тракте, в 27 км от села Кош-Агач.

История 
Основан в 1986 году казахами, выходцами из села Актал. В 1999 году был открыт музей казахской культуры, а также памятники погибшим в Великой Отечественной войне и жертвам политических репрессий. Музей был основан по инициативе председателя колхоза А. Ж. Джаткамбаева. В 2003 году он стал филиалом Национального музея Республики Алтай. .

Население

Инфраструктура 
В селе действуют общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, почта, 4 магазина.

Примечания 

Населённые пункты Кош-Агачского района
Появились в 1986 году в России
1986 год в Алтайском крае